По́лин Мо́ран (; род 26 августа 1947, Блэкпул, Ланкашир, Англия) — британская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли мисс Фелисити Лемон в сериале «Пуаро Агаты Кристи».

Биография 
Родилась в 1947 году, в Блэкпуле, Ланкашир. Училась в нескольких школах, включая Национальную молодежную театральную школу и Королевскую академию драматического искусства.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения Великобритании